Toronto-Marathon steht für den
 Toronto Waterfront Marathon, der jeweils im Oktober stattfindet.
 Toronto Marathon, der jeweils im Mai stattfindet.